

Persone
Benny Binion (1904-1989) – imprenditore statunitense
Jack Binion (1937) – imprenditore e dirigente d'azienda statunitense, figlio di Benny
Joe Binion (1961) – ex cestista statunitense
Rudolph Binion (1927-2011) – storico statunitense

Altro
 Binion's Horseshoe – hotel e casinò di Las Vegas